Les Friches peuvent désigner :

Nom commun 
 des friches, ensemble de terrains anciennement exploités, laissés à l'abandon et à la recolonisation naturelle

Toponymes 
 Les Friches, un sous-quartier de la Belle de Mai dans le  arrondissement de Marseille (Bouches-du-Rhône, France)
 Les Friches, un hameau de Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique, France)

Monuments 
 La croix des Friches, monument classé à Nesles-la-Vallée (Val-d'Oise, France).
 La croix de carrefour des Friches, monument classé à Saint-Martin-sur-Oust (Morbihan, France)